13531 Weizsäcker  – asteroide della fascia principale
 Formula di Weizsäcker – formula usata per approssimare la massa ed alcune altre proprietà del nucleo atomico
 Karl Heinrich Weizsäcker – teologo tedesco

Pagine correlate 

 Von Weizsäcker